Mărtineşti a következő romániai települések neve:

 Martinesd, Hunyad megyében
 Pusztaszentmárton, Kolozs megyében
 Kakszentmárton, Szatmár megyében
 Mărtineşti Vrancea megyében